Saturnino de Tolosa — mártir 
São Saturnino (título cardinalício)
San Saturnino Martire — igreja de Roma

Topónimos 
São Saturnino (freguesia) — no município de Fronteira, Portugal
São Sadurninho (Galiza) — ; município da Espanha

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos